Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Kontiolahti w dniach 3–6 marca 2022 był ósmymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2022 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Kontiolahti